Teor bezeichnet:

 Teor, ein Ortsteil der nordostitalienischen Gemeinde Rivignano Teor
 Teor (Insel), eine indonesische Insel der Molukken
 Teor (Sprache), eine austronesische Sprache auf der Insel Teor